Leva livet kan syfta på:

 Leva livet (musikal) – en musikal regisserad av Philip Zandén
 "Leva livet" – den svenskspråkiga versionen av sången "It's My Party"
 "(Kom så ska vi) Leva livet" – en låt av Gyllene Tider
 "Leva livet" (Baden-Baden låt) – gruppen Baden-Badens bidrag till Melodifestivalen 1987
 "Leva livet" (Jan Malmsjö-låt) – Jan Malmsjös bidrag till Melodifestivalen 2019
 Leva livet – ett arbetsnamn för låten Upp o hoppa
 Leva livet (film) – en svensk film från 2001
 Leva livet (pjäs) – en TV-teaterpjäs från 1976